Mariana Sánchez de Orellana y Rada (Latacunga, c. 1731 - Quito, 30 de enero de 1803) fue una aristócrata de la Real Audiencia de Quito, quinta poseedora del título de Marquesa de Solanda tras las sucesivas muertes de sus hermanos Félix y Diego.

Biografía 
Nació alrededor de 1731 en la ciudad de Latacunga, mientras su padre ejercía el cargo de Corregidor de los asientos de Latacunga y Ambato. Fue la cuarta de siete hermanos nacidos del matrimonio entre Pedro Javier Sánchez de Orellana, II marqués de Solanda, y la dama cuencana Francisca de Rada y Alvarado, hija a su vez del general santanderino Juan Francisco de Rada y Alvarado, Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de Cuenca.

En 1747 contrajo matrimonio con Manuel Guerrero y Ponce de León, III conde de Selva Florida y maestre de campo, a quien se le entregó una dote de 30.000 pesos. La pareja no tuvo sucesión.

Marquesa de Solanda 
En 1791 se convirtió en V marquesa de Solanda tras los decesos sin sucesión de sus cuatro hermanos varones: Félix, III marqués de Solanda y fallecido en 1784; Cayetano, canónigo magistral de la Catedral de Quito y fallecido en 1771; Francisco, capitán de caballería ligera de las milicias de Quito y muerto en 1767; y Diego, IV marqués de Solanda y fallecido en 1791.

Mariana llevó el título nobiliario hasta su propia muerte sin descendencia, acaecida el 30 de enero de 1803, luego de lo cual el marquesado pasó a manos de su pariente varón más cercano: Felipe Carcelén de Guevara y Sánchez de Orellana, primogénito de su difunta hermana menor, Isidora Sánchez de Orellana y Rada, quien se convertiría en el VI marqués de Solanda.

Genealogía

Referencias 

Mariana Sánchez de Orellana
Marquesado de Solanda